„Сатурн“ за най-добър режисьор () е една от категориите на наградите „Сатурн“, връчвани ежегодно от Академията за научнофантастични, фентъзи и хорър филми.

Победители и номинирани

1976 – 1979

1980 – 1988

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 – 

Режисьор